Ришон —  первый

 Ришоны Харари — гипотетические субатомные частицы;
 Ришон-ле-Цион — город в Израиле.